Пењас Неграс има више значења:

 Пењас Неграс (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пењас Неграс (Сан Хуан Колорадо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пењас Неграс (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пењас Неграс (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику